William Kirby (1759-1850), entomologiste britannique
William Kirby (1817-1906), écrivain canadien
William ("Bill") Kirby (1975-), nageur australien

Voir aussi